A 2009–2010-es sílövő-világkupa egy többfordulós versenysorozat sílövészetben, melyet a Nemzetközi Biatlon Szövetség szervezett. A viadal 2009. december 2-án vette kezdetét a svédországi Östersundban, és 2010. március 28-án ért véget az oroszországi Hanti-Manszijszkban lebonyolított vegyes váltó világbajnoksággal. A sorozat hivatalos közvetítési joga Európában az Eurosport sportcsatornáé volt.

A férfiak mezőnyében összetettben és a sprint versenyszámban a norvég Emil Hegle Svendsen végzett az első helyen. Egyéniben osztrák siker született Christoph Sumann személyében, a tömegrajtos indítású versenysorozatot az orosz Jevgenyij Usztyugov nyerte, az üldözőversenyben a francia Martin Fourcade diadalmaskodott, a váltók versenyében pedig a norvég csapat szerezte meg az aranyérmet.

A nőknél a német Magdalena Neuner kiemelkedő teljesítménnyel megnyerte az összetett, a tömegrajtos és az üldözőversenyt is. Sprintben ugyancsak német siker született Simone Hauswald révén, egyéniben a svéd Anna Carin Olofsson-Zidek nyert, a váltók között pedig az orosz egység bizonyult a legjobbnak.

Versenyzők 

A sorozaton negyvenkét nemzet képviseltette magát. Az alábbi táblázat tartalmazza valamennyi állam legeredményesebb és legtöbbször rajthoz álló, közel háromszázötven sportolójának a listáját.

Férfiak

A világkupa fordulói

Végeredmény

Összetett

Egyéni

Sprint

Üldözőverseny

Tömegrajtos

Váltó

Nők

A világkupa fordulói

Végeredmény

Összetett

Egyéni

Sprint

Üldözőverseny

Tömegrajtos

Váltó

Vegyes váltó

Hivatkozások

Források 
 A 2009–2010-es sílövő-világkupa hivatalos végeredménye

Silo~vo~vilagkupa
Silo~vo~vilagkupa
Sílövő-világkupa